Транка де Фијеро има више значења:

 Транка де Фијеро (Мазатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Транка де Фијеро (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику